CQX, sigle composé des trois lettres C, Q et X, peut faire référence à :
 Aéroport municipal de Chatham dans le Massachusetts, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports,

Code IATA des aéroports